Сильвано:
Имя
 Комвалиус, Сильвано
 Ариети, Сильвано
 Пьованелли, Сильвано

Часть топонима
 Сильвано-Пьетра
 Сильвано-д'Орба

Другие значения
 «Сильвано» — опера Пьетро Масканьи

См. также 
Сильван